Герой-любовник:
 Герой-любовник — сценическое амплуа.
 Герой-любовник — фильм.